Роймино — название нескольких населённых пунктов:
 Роймино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Роймино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.